Æthelric ist ein angelsächsischer männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Æthelric ist eine anglisierte Schreibweise von Æðelric.

Der Name setzt sich aus den altenglischen Elementen æðel „edel“ und ric „Herrscher“ zusammen.

Varianten 
Der Name existiert in den Schreibweisen Æðelric, Aethelric, Ethelric, Eðilric und Æþelric.

Daneben kann auch Elric eine Variante dieses Namens sein.

Berühmte Namensträger 
 Æthelric (Bernicia), König von Bernicia (568–572)
 Æthelric (Deira), König von Deira (um 589–593)
 Æthelric (Hwicce), König der Hwicce (?–736)
 Æthelric (Athelney), Abt von Athelney (fl. 993–997)
 Æthelric (Sherborne), Bischof von Sherborne (1002–1011x1012)
 Æthelric (Dorchester), Bischof von Dorchester (1016–1034)
 Æthelric I. (Selsey), Bischof von Selsey (1032–1038)
 Æthelric (Durham), Bischof von Durham (1041–1056; † 1072)
 Æthelric II. (Selsey), Bischof von Selsey (1058–1070; † um 1076)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname